Gibson County kan syfta på flera olika countyn i USA

 Gibson County, Indiana 
 Gibson County, Tennessee